Maroni – rzeka w Surinamie i Gujanie Francuskiej
 Maroni – miejscowość na Cyprze
 Maroni – strumień na Cyprze
 Maroni (Maronowie) – potomkowie zbiegłych niewolników, zamieszkujący Amerykę Łacińską